В административно-териториално отношение Азербайджан се поделя на:
 1 автономна република (muxtar respublika – Нахичеванска автономна република);
 66 района (rayonlar), в т.ч. 7 района в Нахичеванска автономна република);
 77 града, в т.ч. 12 града с републиканско подчинение (в тч. 1 град в Нахичеванска автономна република) и 65 града с районно подчинение (в т.ч. 5 града в Нахичеванска автономна република);
 13 градски района (11 градски района в Баку и 2 градски района в Ганджа);
 158 селища от градски тип, в т.ч. 3 сгт в Нахичеванска автономна република.

От своя страна районите се делят на 2698 общини. Някои от районите се намират изцяло или частично в самопровъзгласилата се и непризната република Нагорни Карабах, която на картата е обозначено със зелено.

Административно-териториално деление на Азербайджан (основна част) 

Територията на Нагорни Карабах днес е съставена от части на азербайджанските райони Ходжавенд, западната част на Тертер, Горанбой, Шуша и източната част на Келбеджер. По времето на СССР се е наричала Нагорнокарабахска автономна област, но на 26 ноември 1991 г., Народното събрание на Азербайджанската ССР е отнема автономията ѝ. След това, дотогавашната област е разделена на райони, но по-голямата част остава под управлението на армейските сили на Нагорни Карабах и Армения след Нагорнокарабахския конфликт.

Нахичеванска автономна република

Бележки